Colonia Obrera bezeichnet:

 Colonia Obrera (Chiapas), Ort in Chiapas, Mexiko
 Colonia Obrera (Morelos), Ort in Morelos, Mexiko
 Colonia Obrera (Puebla), Ort in Puebla, Mexiko
 Colonia Obrera (Veracruz), Ort in Veracruz, Mexiko